L'Open d'Italie 2019 est un tournoi de snooker de catégorie pro-am comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve s'est tenue du  au 3 février 2019 à la Sala Torre de Bolzano, en Italie. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Format 
Les joueurs ont été répartis en treize groupes de quatre joueurs, dans lesquels les deux premiers se qualifient pour les phases finales. Les six joueurs qui ont terminé en tant que meilleurs troisièmes sont également qualifiés.

Faits marquants 
Il s'agit de la troisième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et un joueur professionnel (Alexander Ursenbacher). Ursenbacher s'impose sans surprise, dominant en finale James Robert sur le score de 3 manches à 0, succédant ainsi à son compatriote suisse Luis Vetter. Il a par ailleurs réalisé le meilleur break du tournoi avec une série de 105 points lors de la finale.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 
Sources

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Lukas Krenek 2-0 Stefano Marton
 Javid Muhamed Zeeshan 0-2 Patrick Klaiber
 Lukas Krenek 2-0 Patrick Klaiber
 Javid Muhamed Zeeshan 0-2 Stefano Marton
 Lukas Krenek 2-0 Javid Muhamed Zeeshan
 Patrick Klaiber 2-0 Stefano Marton

Groupe B 

 Jürgen Kesseler 2-0 Roger Hohl
 Giuseppe Maisano 2-1 Mathias Kopf
 Jürgen Kesseler 2-0 Mathias Kopf
 Giuseppe Maisano 2-0 Roger Hohl
 Jürgen Kesseler 2-0 Giuseppe Maisano
 Mathias Kopf 2-0 Roger Hohl

Groupe C 

 Gianmarco Tonini 2-0 Wolfgang Blenk
 Günter Kalser 2-1 Massimo Pizzo
 Gianmarco Tonini 2-0 Massimo Pizzo
 Günter Kalser 2-0 Wolfgang Blenk
 Gianmarco Tonini 2-0 Günter Kalser
 Massimo Pizzo 0-2 Wolfgang Blenk

Groupe D 

 Daniel Mily 2-0 Fulvio Zaiotti
 Tiziano Guerra 2-0 Simone Zappi
 Daniel Mily 0-2 Simone Zappi
 Tiziano Guerra 2-0 Fulvio Zaiotti
 Daniel Mily 0-2 Tiziano Guerra
 Simone Zappi 2-0 Fulvio Zaiotti

Groupe E 

 James Robert 2-0 Domenico Bonfiglio
 Roberto Simoni 2-0 Romanò Piergiorgio
 James Robert 2-0 Romanò Piergiorgio
 Roberto Simoni 2-0 Domenico Bonfiglio
 James Robert 2-0 Roberto Simoni
 Romanò Piergiorgio 2-1 Domenico Bonfiglio

Groupe F 

 Thomas Brünner 2-0 Uwe Kagelmann
 Darko Hojan 2-0 Federico Maragliano
 Thomas Brünner 2-0 Federico Maragliano
 Darko Hojan 2-0 Uwe Kagelmann
 Thomas Brünner 1-2 Darko Hojan
 Federico Maragliano 2-0 Uwe Kagelmann

Groupe G 

 Pierfrancesco Garzia 2-0 Roland Wehinger
 Patrik Oberkofler 1-2 Alessandro Ciarcia
 Pierfrancesco Garzia 2-0 Alessandro Ciarcia
 Patrik Oberkofler 2-0 Roland Wehinger
 Pierfrancesco Garzia 2-1 Patrik Oberkofler
 Alessandro Ciarcia 2-0 Roland Wehinger

Groupe H 

 Gianluca Manoli 2-0 Rainer Wehinger
 Antonijo Bezmalinovic 2-0 Marco Oppes
 Gianluca Manoli 2-0 Marco Oppes
 Antonijo Bezmalinovic 2-0 Rainer Wehinger
 Gianluca Manoli 2-1 Antonijo Bezmalinovic
 Marco Oppes 2-0 Rainer Wehinger

Groupe I 

 Alexander Ursenbacher 2-0 Ivica Grabovac
 Marco Bosco 2-0 Milo Saldi
 Alexander Ursenbacher 2-0 Milo Saldi
 Marco Bosco 2-0 Ivica Grabovac
 Alexander Ursenbacher 2-0 Marco Bosco
 Milo Saldi 2-0 Ivica Grabovac

Groupe J 

 Jan Jelenic 2-0 Frank Peter Ziegenfuss
 Clementi Innocente 2-1 Marco Palma
 Jan Jelenic 2-0 Marco Palma
 Clementi Innocente 2-1 Frank Peter Ziegenfuss
 Jan Jelenic 2-0 Clementi Innocente
 Marco Palma 1-2 Frank Peter Ziegenfuss

Groupe K 

 Luca Kaufmann 2-1 Bero Cerinski
 Marco Gualeni 2-0 Basem El Fatairy
 Luca Kaufmann 2-0 Basem El Fatairy
 Marco Gualeni 2-1 Bero Cerinski
 Luca Kaufmann 2-1 Marco Gualeni
 Basem El Fatairy 2-1 Bero Cerinski

Groupe L 

 Nirek Kaltenborn 0-2 Davor Jelenic
 Dieter Meier 2-0 Marco Giuliano
 Nirek Kaltenborn 0-2 Marco Giuliano
 Dieter Meier 2-0 Davor Jelenic
 Nirek Kaltenborn 0-2 Dieter Meier
 Marco Giuliano 2-1 Davor Jelenic

Groupe M 

 Marvin Losi 2-1 Mirko Siviero
 Thomas Moser 2-1 Nino Reskusic
 Marvin Losi 2-0 Nino Reskusic
 Thomas Moser 2-1 Mirko Siviero
 Marvin Losi 2-0 Thomas Moser
 Nino Reskusic 1-2 Mirko Siviero

Phases finales 
Source

Finale

Centuries 
Total : 4
 105, 101, 100  Alexander Ursenbacher
 101  James Robert

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Snooker en 2019